Гобрий (; V век до н. э.) — военачальник персидского царя Артаксеркса II, возможно, правитель Вавилонии.

Биография 
По свидетельству Ксенофонта, Гобрий был одним из военачальников армии Артаксеркса II во время сражения при Кунаксе, произошедшего в 401 году до н. э., когда на персидский трон претендовал младший брат царя Кир Младший.

В текстах архива торгового , составленных в промежуток времени между 421 и 417 гг. до н. э., упоминается «наместник Аккада» (то есть Вавилонии), Губару. По мнению ряда учёных, в том числе Дандамаева М. А., речь идёт о Гобрии, о котором говорит Ксенофонт. Исследователь Орлов В. П. считает, что в таком случае к 401 году до н. э. Гобрий был уже далеко не молодым человеком; и не исключает его родственной связи с одноимённым знатным заговорщиком, принявшим участие в свержении Бардии и возведении на престол Дария I. В таком случае Гобрий командовал воинским контингентом из Вавилонии, в состав которого, по предположению Орлова В. П., могли входить также эламиты.

Литература 
Первичные источники
 Ксенофонт. Анабасис Кира. (I.7.11)

Ссылки
 

Исследования
 Орлов В. П. Персидская аристократия в Ахеменидской империи. Диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. — , 2019. С. 313, 314—315.
 Дандамаев М. А. Политическая история Ахеменидской державы. — М., 1985. С. 228, 280.

Военачальники Ахеменидов
Военачальники V века до н. э.
Ахеменидские сатрапы
Правители Азии V века до н. э.